La Rosa es una de las parroquias que forman en municipio Cabimas en el estado Zulia, Venezuela. La Rosa es uno de los núcleos urbanos originales de la ciudad de Cabimas, y hasta la explotación petrolera fue un pueblo aparte de Ambrosio y Cabimas (Punta Icotea). Para el 2012 tiene una población aproximada de 29.326 habitantes según INE.

Ubicación 

La parroquia la Rosa limita al norte con la parroquia Carmen Herrera (carretera J, calle Lagoven), al sur y al este con la parroquia Jorge Hernández (calle R10 y av Intercomunal), al este con la parroquia Rómulo Betancourt (av Intercomunal entre carreteras J y K) y al oeste con el Lago de Maracaibo.

Historia 

La Rosa es un sector muy antiguo, recibe su nombre de la antigua misión de Santa Rosa de Lima fundada por frailes capuchinos Valencianos en 1707 posteriormente abandonada. Durante el siglo XIX fue repoblada por pescadores como población aparte de Cabimas. La Rosa le dio nombre al campo petrolero que se encuentra debajo de Cabimas, el campo La Rosa, le dio nombre a una formación de edad Mioceno (Formación la Rosa), descubierta con pozos del campo, a un tipo de crudo (Rosa Mediano), a una unidad de explotación en el lago (Rosa Mediano) y a unos pozos en el lago (Rosa Lago, LR). En la Rosa se perforaron los primeros pozos exploratorios con los que se encontró petróleo en Cabimas, el Santa Bárbara 1 (R1) 1916, el Santa Bárbara 2(R2) descubridor del campo, los Barrosos 1 (R3) y  los Barrosos 2 (R4) 1922 de fama mundial y otros como el R10 que le da nombre a una calle.
Cuenta una leyenda que con el reventón del Barroso un grupo de obreros pidió permiso para tocarle San Benito al pozo a ver si el santo negro paraba el chorro de petróleo que inundó las calles y tejados del pueblo durante días. Luego de controlar el pozo y haber tocado los chimbangeles, San Benito se convirtió en el santo patrono de los trabajadores petroleros.
Los inmigrandes falconianos fundaron el sector Gasplant al lado del pozo Barroso II, al que llamaron así por el aviso de una planta compresora de gas, también fundaron el sector la Gloria, llamado así por un bar del mismo nombre donde hoy está la farmacia Economi K.
Las compañías petroleras construyeron los campos residenciales Las Cúpulas y Campo Hollywood al lado de los talleres de La Salina como residencia para los trabajadores de alto rango de la Lago Petroleum Corporation. Los vecinos fundaron los sectores Las Cabillas y La Montañita.
La Iglesia San Juan Bautista se convirtió en 1965 en la primera parroquia de la nueva Diócesis de Cabimas, allí llega todos los años una de las procesiones de San Benito.
En 1989 con la fundación del municipio Cabimas, se creó la parroquia La Rosa.

Sectores 

Algunos sectores de la parroquia la Rosa son:

 La Montañita (Cabimas)
 Barrio la Rosa
 Las Cabillas
 Gasplant
 Campo Hollywood
 Las Cúpulas
 Campo Urdaneta
 Campo Rojo ver Campo Urdaneta
 La Gloria (Cabimas)
 Valmore Rodríguez

Zona residencial 

La parroquia la Rosa se encuentra completamente dentro de la ciudad de Cabimas. El petróleo está por todas partes en la Rosa, hay varios campos petroleros campo Hollywood, campo Urdaneta, campo Rojo, campo las Cúpulas, está el área industrial y patio de tanques de la Salina, así como el edificio la Salina sede del Distrito Maracaibo de PDVSA. E incluso por alguna razón uno de sus sectores se llama Gasplant.

Además de petróleo, en esta parroquia es tradición, la procesión de San Benito de Palermo, llega todos los años desde la catedral de Cabimas hasta la iglesia San Juan Bautista, construida en 1965.

Vialidad y transporte 

La parroquia no cuenta con buena vialidad en muchos de sus sectores, aunque cuentan como calles principales la avenida La Rosa, la calle Cumarebo, la calle las Cabillas, la calle Gasplant, las carreteras J y K, la calle Lagoven, la av Hollywood y la calle R10.
Por la parroquia pasan las líneas de Gasplant (calle Gasplant), el Lucero (calle Cumarebo, carretera K), Corito (avenida Hollywood, carretera K), Punta Gorda (av Principal la Rosa) y Nueva Cabimas (calle Lagoven, carretera J).

Sitios de referencia 

 Área la Salina. Av La Rosa, calle Lagoven, av Hollywood.
 Iglesia Corazón de Jesús. Av Intercomunal, sector Santa Clara.
 Iglesia San Juan Bautista. Av Principal La Rosa.
 Hospital Privado el Rosario. Carretera K.
 Monumento al Barroso. Av Intercomunal entre carreteras K y L.
 Estadio La Montañita. Sector La Montañita
 Estadio Las Cúpulas. Sector Las Cúpulas
 Club Lago la Salina. No confundir con Club la Salina (de Concordia). El Club Lago es un Club de PDVSA ubicado en el sector Las Cúpulas.
 Clínica Dr Gustavo Quintini. Clínica de PDVSA área de La Salina.
 Clínica Dental la Gloria

Referencias 

 Carlos Medina. Magda de Camargo. 1995. Aproximación a la Historia de Cabimas. Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia.
 Humberto Ochoa Urdaneta (1994) . Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. 
 Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.(2000). Atlas del Estado Zulia. 
 https://web.archive.org/web/20121107023045/http://www.ine.gov.ve/seccion/menuprincipal.asp?nedo=24&Entid=230000&seccion=1&nvalor=1_1

La Rosa